γ-gluconolactone (glucono-1,4-lactone)
 δ-gluconolactone (glucono-1,5-lactone)